Canepa ima više značenja:
 Canepa, Genoa
 Canepa, Rimini